Elks Club Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Elks Club Building (Florida), NRHP-Nr. 00000151
 Elks Club Building (Texas), NRHP-Nr. 02000648